Jacek Łuczak, ur. 1934, lekarz
 Jacek Łuczak, ur. 1950, twórca i wykonawca poezji śpiewanej
 Jacek Łuczak, ur. 1960, aktor
 Jacek Łuczak, ur. 1962, rzeźbiarz